Pinghu bezeichnet:

 Pinghu (平湖市), Stadt in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Pinghu (Gutian) (平湖镇), Großgemeinde Kreis Gutian in der chinesischen Provinz Fujian
 Pinghu (Luotian) (平湖乡), Gemeinde im Kreis Luotian in der chinesischen Provinz Hubei
 Pinghu (Longgang) (平湖街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Longgang in der chinesischen Provinz Guangdong
 Pinghu (Shuangyang) (平湖街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Shuangyang in der chinesischen Provinz Jilin
 Pinghu (Yushan) (平湖街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yushan in der chinesischen Provinz Anhui